Francisco I de Médici (1541-1587) – Grão-Duque da Toscana;
Francisco de Médici, Príncipe de Capestrano (1594-1614) – filho do Grão-Duque Fernando I de Médici;
Francisco de Médici (1614-1634) – sexto filho do Grão-Duque Cosme II de Médici;
Francisco Maria de Médici (1660-1711) – Cardeal italiano, irmão de Cosme III de Médici.

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história